Дерев'я́нко — українське прізвище.

Відомі носії:

 Дерев'янко Анастасія — українська спортсменка-пауерліфтер, майстер спорту міжнародного класу.
 Дерев'янко Анатолій Пантелійович (1943) — російський історик, археолог.
 Дерев'янко Андрій Леонтійович — повний кавалер ордена Слави.
 Дерев'янко Артур Валентинович — Голова Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
 Дерев'янко Богдан Петрович — педагог, хоровий диригент, Заслужений артист УРСР, музикознавець, композитор.
 Дерев'янко Борис Федорович — український новинар, сценарист, Заслужений журналіст України.
 Дерев'янко Василь Семенович — Герой Радянського Союзу.
 Дерев'янко Валентина Іванівна — заслужений працівник освіти України.
 Дерев'янко Віктор Миколайович — доктор технічних наук, професор, директор Інституту безпеки життєдіяльності; відмінник освіти України.
 Дерев'янко Ганна Олександрівна — український громадський діяч і лобіст.
 Дерев'янко Євген (7 січня 1968, Київ) — український скульптор-експресіоніст, художник, вчитель, засновник артгалереї «Гольфстрім».
 Дерев'янко Іван Хомич (1922—1996) — український хірург, заслужений лікар УРСР (1975), Народний лікар СРСР (1984)
 Дерев'янко Ігор Михайлович — радянський і російський уролог, андролог, сексолог.
 Дерев'янко Ілля Валерійович (1964) — російський письменник та історик.
 Дерев'янко Кузьма Миколайович — український радянський військовий діяч, Герой України, генерал-лейтенант.
 Дерев'янко Микита Іванович — український живописець.
 Дерев'янко Олександр Анатолійович (1997—2022) — старший солдат Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, який загинув під час російського вторгнення в Україну.
 Дерев'янко Олександр Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дерев'янко Олексій Лукич — старший майстер ММК ім. Ілліча, Герой Соціалістичної Праці.
 Дерев'янко Олексій Пантелійович (1940—2002) — російський історик, археолог.
 Дерев'янко Олексій Якимович — Герой Радянського Союзу.
 Дерев'янко Олена Георгіївна — письменниця, доктор економічних наук і політичної економії, професор.
 Дерев'янко Павло Юрійович — російський актор театру і кіно.
 Дерев'янко Станіслав Анатолійович (1984—2016) — український військовик, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ст. Загинув під час війни на сході України.
 Дерев'янко Тетяна Тимофіївна — український кінознавець, Заслужений працівник культури України.
 Дерев'янко Юрій Богданович — народний депутат Верховної Ради України 7-го скликання.
 Дерев'янко Юрій Гаврилович (1912–1994) — Герой Соціалістичної Праці.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ко